Dnyeper Európa harmadik leghosszabb folyója Ukrajnában.
 Dnyepr hordozórakéta az RSZ–20 interkontinentális ballisztikus rakéta átalakított, a polgári célú űrkutatásban alkalmazott változata.